Моро́зова — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носители

А 
 Морозова, Алевтина Александровна (род. 1935) — русский советская деятельница производства, новатор.
 Морозова, Александра Ивановна (1804—1868) — бабушка А. П. Чехова.
 
 Морозова, Анна Афанасьевна (1921—1944) — советская разведчица, подпольщица, Герой Советского Союза.

В 
 Морозова, Валентина Николаевна (род. 1953) — советская и российская балерина.
 Морозова, Валерия Ивановна (1926—2015) — советский скульптор.
 Морозова, Варвара Алексеевна (1848—1917) — русская предпринимательница и благотворительница, потомственная почетная гражданка.
 Морозова, Вера Георгиевна (1903—1991) — советский скульптор.
 Морозова, Вера Семёновна (1870—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Макарская (Морозова), Виктория Николаевна (род. 1973) — белорусская певица.

Д 
 
 Морозова, Диана Игоревна (род. 1982) — российская актриса.

Е 
 Морозова, Екатерина Андреевна (род. 1991) — российская футболистка.
 
 Морозова, Елизавета Алексеевна (Лиза Морозова; род. 1973) — российская художница.

З

И 
 
 Морозова, Ирэна Борисовна (род. 1938) — советская и российская актриса, певица.

К 
 Морозова, Ксения Алексеевна (1880—1948) — советская и российская пианистка, писательница и переводчица.

Л 
 Морозова, Лидия Александровна (род. 1992) — белорусская теннисистка.
 Морозова, Людмила Евгеньевна (1947—2023) — российский историк.
 Морозова, Людмила Николаевна  (1907—1997) — художница.

М 
 Морозова, Маргарита Кирилловна (1873—1958) — российская меценатка, учредительница Московского религиозно-философского общества.

Н 
 
 
 Морозова, Нелли Александровна (1924—2015) — советский редактор, киносценарист.
 Морозова, Нина Анатольевна (урождённая Аргуно́ва; род. 1989) — российская легкоатлетка (барьерный бег).

О

Р 
 Морозова, Раиса Кирилловна (род. 1938) — вязальщица, Герой Социалистического Труда.

С 
 Орлова (Морозова), Софья Викторовна (род. 1990) — российская шашистка.

Т

Ф 
 Морозова, Феодосия Прокофьевна (боярыня Морозова; 1632—1675) — религиозный деятель, сторонница старообрядчества.

Ю

Составные фамилии 
 Ронжина-Морозова, Елена Ивановна (род. 1970) — украинская спортсменка (гребля). Морозова-Водяницкая, Нина Васильевна (1893—1954) — советский учёный, альголог-гидробиолог, доктор биологических наук, профессор.

 Топоним 
 Морозова (Иркутская область)
 Морозова (Одесская область)
 Морозова Долина